Markvarec ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Markvarec (Markwarding), Ortsteil von Český Rudolec, Okres Jindřichův Hradec
 Markvarec (Markwaretz), Ortsteil von Hřivice, Okres Louny
 Markvarec (Markwaretz), Ortsteil von Nová Cerekev, Okres Pelhřimov
 Markvarec (Krajková) (Marklesgrün), Grundsiedlungseinheit von Krajková, Okres Sokolov